Until Death Call My Name — дебютный студийный альбом американского рэпера YoungBoy Never Broke Again, выпущенный 27 апреля 2018 года на лейблах Never Break Again, LLC & Atlantic Records. В альбоме представлены гостевые выступления Фьючера и Birdman, а также Lil Uzi Vert и Offset в делюкс-версии.

В поддержку альбома вышло три сингла: «Outside Today», «Diamond Teeth Samurai» и «Astronaut Kid.

Предыстория 
Название альбома и дата релиза были объявлены 6 января 2018 года. Первоначально релиз альбома был запланирован на 2 марта 2018 года, однако дата выхода была перенесена на 27 апреля 2018 года.

Альбом был доступен для предварительного заказа в Apple Music 6 января 2018 года.

Синглы

Список треков 

Комментарии

  сопродюсер
 «Diamond Teeth Samurai» содержит сэмпл из «Tha Block is Hot» Лил Уэйна, Juvenile и B.G.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Дебютные альбомы 2018 года
Альбомы YoungBoy Never Broke Again
Альбомы, спродюсированные Drumma Boy
Альбомы, спродюсированные TM88
Альбомы Atlantic Records